Le terme ligne T est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne T du métro de New York

Tramway

Belgique 
 Ancienne ligne T du tramway de Malines ;
 Autre nom de l'ancienne ligne 1 du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

France 
 Tramway d'Aubagne
 Ligne T, l'une des deux branches du tramway du Grand Boulevard entre Lille Roubaix et Tourcoing ;
 Ancienne ligne T du tramway de Lille ;

Voir aussi 
  

T